Уильям Вуд ():  (1745—1808) — английский ботаник.
 Вуд, Уильям (1888—?) — британский борец, серебряный призёр Олимпийских игр 1908 года.
 Вуд, Уильям (1820—1903) — первый директор секретной службы США.
 Вуд, Уильям (род. 1950) — американский дипломат.